Anastazjusz II (cesarz bizantyński) – cesarz bizantyjski od 713 do 715 roku
 Anastazjusz II (prawosławny patriarcha Antiochii) – chalcedoński patriarcha Antiochii w latach 599–609, święty Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej